Jacques Stern (cryptologue).
 Jacques Stern (homme politique).
 Jacques Stern (informatique).